Люси () — женское имя, форма имени Лукия, также может означать:

 Люси — скелет женской особи австралопитека афарского.

Культура, искусство 
 «Люси» — фильм 2014 года Люка Бессона.
 «Люси Краун» — роман американского писателя Ирвина Шоу.

Топонимы 
 Люси — грязевой вулкан в Индонезии.

 Населённые пункты
 Люси () — коммуна во французском департаменте Мозель Франции.
 Люси () — коммуна в департаменте Приморская Сена Франции.
 Люси-ле-Бокаж — коммуна в регионе Пикардия Франции.
  — коммуна в департаменте Марна в регионе Гранд-Эст Франции.

Персоналии 
  (наст. имя — Людмил Иларионов Борисов) — болгарский актёр, режиссёр, телеведущий и певец.
 Люси Хей, графиня Карлайл — придворная дама, известна своей красотой и остроумием.

Персонажи 
 Люси — главная героиня аниме и манги Elfen Lied.
 Люси — одна из главных героинь аниме Fairy Tail.
 Люси Юинг — персонаж длительного американского телесериала «Даллас».
 Люси ван Пельт — персонаж серии комиксов Peanuts.
 Люси Певенси — главная героиня из серии «Хроник Нарнии».

Другое 
 Люси — сленговое название ЛСД.

Космос 
 Люси (Lucy) — звезда, пульсирующий белый карлик, BPM 37093.
  — астероид внешнего главного пояса.
 Люси — космический аппарат NASA для исследования троянских астероидов Юпитера.

См. также 

 Lucy in the Sky with Diamonds — песня The Beatles
 Люся
 
 Люсия (княгиня Триполи)
 «Я люблю Люси»